Схі́дна ву́лиця — назва вулиць у багатьох населених пунктах України та Росії.

Східна вулиця — вулиця в місті Алчевськ Луганської області.
 Східна вулиця — вулиця в місті Бориспіль Київської області.
 Східна вулиця — вулиця в місті Боярка Київської області.
 Східна вулиця — вулиця в місті Горлівка Донецької області.
 Східна вулиця — вулиця в місті Гуляйполе Запорізької області.
 Східна вулиця — вулиця в місті Дебальцеве Донецької області.
 Східна вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Східна вулиця — вулиця в місті Дніпрорудне Запорізької області.
 Східна вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 вулиця Східна — вулиця у місті Дрогобич Львівської області.
 Східна вулиця — вулиця в місті Житомир.
 Східна вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Східна вулиця — вулиця в місті Ірпінь Київської області.
 Східна вулиця — вулиця в місті Кам'янське Дніпропетровської області.
 Східна вулиця — вулиця в місті Київ.
 Східна вулиця — вулиця в місті Кіровськ Луганської області.
 Східна вулиця — вулиця в місті Краматорськ Донецької області.
 Східна вулиця — вулиця в місті Красний Луч Луганської області.
 Східна вулиця — вулиця в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області.
 Східна вулиця — вулиця в смт Більмак Запорізької області.
 Східна вулиця — вулиця в місті Луганськ.
 вулиця Східна — вулиця у місті Львів.
 Східна вулиця — вулиця в смт Миколаївка Донецької області.
 Східна вулиця — вулиця в місті Михайлівка Запорізької області.
 Східна вулиця — вулиця в місті Пологах.
 Східна вулиця — вулиця в місті Приазовському.
 вулиця Східна — вулиця в місті Тернопіль.
 Східна вулиця — вулиця в місті Ужгород.
 вулиця Східна — вулиця в місті Черкаси.

Східна вулиця — вулиця в Кірішах.
 Східна вулиця — вулиця в Москві.

Вулиці